Umbuzeiro — árvore 
 Umbuzeiro (Paraíba) — município
 Umbuzeiro (Mundo Novo) — povoado na Bahia
 Rio do Umbuzeiro — na Paraíba
 Rio Umbuzeiro — no Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos